Битча:

 Битча — город в северно-западной Словакии.
 Битча — район Словакии. Находится в Жилинском крае.